Plaats in Indonesië
 Ringinanom (Parakan), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Ringinanom (Tempuran), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java